Sauville kan syfta på:
 Sauville, Ardennes
 Sauville, Vosges